Pezzi est un patronyme d'origine italienne porté notamment par :

 Giulietta Pezzi (1812 ou 1816-1878), écrivaine et journaliste italienne ;
 Luciano Pezzi (1921–1998), coureur cycliste italien ;
 Paolo Pezzi (né en 1960), archevêque métropolitain d'origine italienne, de nationalité russe.
 Guillermo Pezzi (né en 1900), homme militaire d'origine italienne, de nationalité espagnole.

Homonymie de patronyme
Patronyme italien